Oeser est un patronyme porté notamment par :

 Fritz Oeser (1911-1982), musicologue allemand ;
 Jennifer Oeser (1983-), athlète allemande spécialiste de l'heptathlon ;
 Rudolf Oeser (1858-1926), homme politique allemand.